Příjmení Zámečník nosí více významných osobností:

 Antonín Zámečník (1862–1920) – český katolický kněz
 Bohuslav Zámečník (* 1948) – český adventistický duchovní
 Evžen Zámečník (1939–2018) – český houslista, dirigent a skladatel
 Jaroslav Zámečník (* 1966) – český politik za hnutí Starostové pro Liberecký kraj, primátor města Liberec
 Karel Zámečník (1920–2007) – redaktor Československého rozhlasu, regionální historik a spisovatel
 Karel Zámečník (fotbalista) (* 1974) – český fotbalista
 Miroslav Zámečník (* 1962) – český ekonom
 Petra Zámečníková – česká herečka a zpěvačka
 Stanislav Zámečník (1922–2011) – český historik, vězeň nacistických koncentračních táborů

Externí odkazy